Wodacz – wieś w Bułgarii
 Wodacz – wieś w Polsce